James Walker kan avse:

James Walker (kanotist)
James Walker (kemist)
James Walker (löpare)
James Walker (racerförare)
James Walker (skådespelare)
James Walker (tävlingscyklist)
James A. Walker
James Anthony Walker
James D. Walker
James L. Walker
James P. Walker
James Thomas Walker